Mihulczy Potok (Mihulčie) – potok w słowackich Tatrach Zachodnich
 Mihulcza Czuba (Mihulčie) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich